111 км, 111-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Разъезд 111 км — другое название разъезда Киружика, Молдавская железная дорога. Код 399023.
 111 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 863312.
 111 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Пензенская область). Код 630694.
 111 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 465831.
 111 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Полтавская область). Код 426517.